Бахи — род немецких музыкантов и композиторов, оказывавший в течение двух веков большое влияние на развитие европейской музыки. Из этой семьи происходит более 50 известных музыкантов и несколько композиторов, самым известным из которых является Иоганн Себастьян Бах.

Родословная Бахов была записана Иоганном Себастьяном и дополнена его сыном, Карлом Филиппом Эмануилом.
До сыновей Иоганна Себастьяна Бахи не покидали пределов Тюрингии. Представители рода сумели сохранить музыкальные традиции даже в трудное время Тридцатилетней войны, воспитывая музыкантов, знаменитых на всю Европу. Бахи были столь многочисленны и знамениты, что в Эрфурте многие музыканты были известны под этим именем даже тогда, когда в городе уже не было представителей этого семейства. Таким образом Иоганн Себастьян унаследовал богатые музыкальные традиции своей семьи, огороженной внутренними устоями от века музыкального брожения, которое привело в остальной Европе к потере искусства полифонии.

Предки Иоганна Себастьяна 
Четыре ветви Бахов известны с начала XVI столетия.
 Вит (Витус) Бах (ум. 1619) был «булочником из Венгрии», он покинул Венгрию (по другим данным Словакию) из-за религиозных преследований (он был протестантом). Вит «находил огромное удовольствие в игре на своей маленькой цитре, которую брал повсюду с собой, даже на мельницу».
 Его сын, Иоганнес (Ганс) Бах (ум. 1626) «der Spielmann» (), первый профессиональный музыкант в семье Бахов, «занимавшийся торговлей выпечкой, но имевший определённую склонность к музицированию», был волынщиком.
 Сын Ганса, Кристоф (1613—1661) был музыкантом.
 Его сын, Иоганн Амброзиус — отец Иоганна Себастьяна.

Потомки Иоганна Себастьяна 
 Из семерых детей Иоганна Себастьяна от первого брака (с Марией Барбарой, его троюродной сестрой) четверо (дочь и три сына) дожили до совершеннолетия. Двое из них стали композиторами и музыкантами: Вильгельм Фридеман и Карл Филипп Эмануил. Третий сын, , тоже начал карьеру музыканта, но умер в возрасте 24 лет.

 Из троих детей Вильгельма Фридемана до совершеннолетия (и замужества) дожила только дочь Фридерика София. Из детей Карла Филиппа Эмануила Баха до совершеннолетия дожили трое детей (никто из них не стал музыкантом): дочь, Анна Каролина Филиппина, и сыновья, Иоганн Адам (1745-89) и Иоганн Себастьян, художник, не доживший до 30 лет. 
 Во втором браке Иоганна Себастьяна с Анной Магдаленой Вильке (обладала выдающимся голосом-сопрано и была дочерью придворного трубача герцога Саксен-Вейссенфельского) родилось 13 детей (семеро умерло во младенчестве), из которых двое, Иоганн Христоф Фридерик и Иоганн Христиан, стали известными музыкантами. Ещё один, старший сын, Готфрид Генрих страдал лёгкой степенью слабоумия, хотя хорошо играл на клавире, возможно, и сочинял; с 16 лет жил в доме своей сестры, Елизаветы Юлианы Фридерики, и её мужа. Три дочери дожили до совершеннолетия: Елизавета Юлиана Фридерика (1726—1781) (вышла замуж за ученика Иоганна Себастьяна Иоганна Христофа Альтникколя), Иоганна Каролина (1737—1781) и Регина Сусанна (1742—1809).

 Иоганн Христиан Бах женился, но детей у него не было.

 У Иоганна Христофа Фридериха Баха в браке родилось 8 детей, три сына и пять дочерей. Только у двоих — сына Вильгельма Фридриха Эрнста и дочери Анны Филиппины Фридерики () были дети. Ещё одна дочь, Христина Луиза () умерла в 1852 году бездетной. Вильгельм Фридрих Эрнст, также композитор, в первом браке имел двух дочерей (доживших до совершеннолетия), во втором — сына, умершего во младенчестве, последнего потомка Иоганна Себастьяна Баха по мужской линии. Со смертью Вильгельма Фридриха Эрнста в 1845 году род Иоганна Себастьяна Баха по мужской линии прервался.

 Потомки его внучки Фридерики Софии переселились в Польшу и Российскую империю (Западный край), затем, в конце 19 века, в Оклахому, США, где некоторые из них живут и до сих пор.

Другие Бахи, рождённые до 1685 года 
Старший брат Иоганна Амброзия, Генрих из Арнстадта, имел двух сыновей: Иоганна Михаэля и Иоганна Христофа, которые входят в число самых замечательных предшественников Иоганна Себастьяна. Иоганн Христоф, в частности, является автором мотета «Ich lasse dich nicht» («Я не покину тебя»), прежде приписываемого Иоганну Себастьяну (BWV 159a). Другой потомок Вита Баха, Иоганн Людвиг, вызывал наибольшее восхищение у Иоганна Себастьяна среди всех его предков.

Фрагмент родословной

Примечания

Источники 
 Encyclopædia Britannica, 11 изд. (издавалась в 1910—1911 гг., имеет статус общественного достояния).
 Terry, C. (1930). Has Bach Surviving Descendants? The Musical Times, 71(1048), 511—513. doi:1.

Литература 
 
 

Музыкальные династии